Toliver ist der Familienname folgender Personen:
 Don Toliver (* 1994), US-amerikanischer Rapper und Sänger
 Karen Rupert Toliver, US-amerikanische Filmproduzentin
 Kristi Toliver (* 1987), US-amerikanisch-slowakische Basketballspielerin